Doolan ist der Familienname folgender Personen:

 Kris Doolan (* 1986), schottischer Fußballspieler
 Luke Doolan (* 1979), australischer Filmregisseur, -produzent und -editor